Die Liste der Mannschaftskader der Top 16 2007/08 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 16 im Schach 2007/08 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de Orcher la Tour Gonfreville mit 9 Spielern auskam, setzten der Club de Mulhouse Philidor und der Club de Marseille Duchamps je 15 Spieler ein. Insgesamt kamen 186 Spieler zum Einsatz, von denen 69 alle 11 Runden mitspielten (außerdem spielten drei Spieler des Club de Marseille Duchamps alle 7 Wettkämpfe der Vorrunde – zur Finalrunde trat der Verein nicht an). Punktbeste Spielerin mit 10 Punkten aus 11 Partien war Almira Scripcenco (Clichy). Je 8,5 Punkte erreichten Laurent Fressinet (Clichy), Murtas Qaschyghalijew (Cannes), Sophie Milliet (Montpellier), Hikaru Nakamura (Antibes) und Roza Lallemand (Bischwiller), wobei Qaschyghalijew 10 Partien spielte, Fressinet, Milliet, Nakamura und Lallemand je 11.
Richard Pile (Évry) gewann bei seinem einzigen Einsatz und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2008); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2008; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, MNE = Montenegro, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Cannes Echecs

Club de Montpellier Echecs

Évry Grand Roque

Club de Orcher la Tour Gonfreville

Club de Mulhouse Philidor

Club de Vandœuvre-Echecs

Club d'Echecs Metz Fischer

Club de Marseille Echecs

Club de A.J.E. Noyon

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de La Tour Sarrazine Antibes

C.E. de Bois-Colombes

Club de Bischwiller

Club de La Tour Hyéroise

Club de Marseille Duchamps

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung. Für die kampflosen Mannschaftsniederlagen des Club de Marseille Duchamps im Poule Basse erhalten alle vom jeweiligen Gegner im entsprechenden Wettkampf nominierten Spieler in den Einzelbilanzen einen Sieg gutgeschrieben (für die Mannschaftswertung wurden die Wettkämpfe jeweils mit 5:0 Brettpunkten für den Gegner gewertet).
 Im Wettkampf zwischen Cannes und Mulhouse wurden die beiden letzten Bretter als gewonnen für Cannes gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt (Siege von Matthieu Cornette gegen Noël Guth und von Anne Muller gegen Maria Leconte).
 Im Wettkampf zwischen Mulhouse und Évry wurden die beiden letzten Bretter als gewonnen für Évry gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt (Siege von Luc Bergez gegen Noël Guth und von Anne Muller gegen Marina Roumegous).
 Im Wettkampf zwischen Bois-Colombes und Marseille Duchamps wurde die Partie zwischen Samy Shoker und Leonid Kritz als gewonnen für Bois-Colombes gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Ergebnis (Sieg von Leonid Kritz) berücksichtigt.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine des Poule A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Einzelnachweise 

Schach (Frankreich)
Schach 2007
Schach 2008